Władisław Andriejewicz Bojarincew, ros. Владислав Андреевич Бояринцев (ur. 31 października 1994 w Petersburgu) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dinamo Sankt Petersburg. Uczestnik mistrzostw świata (2015), mistrzostw świata w lotach (2016) oraz mistrzostw świata juniorów (2013 i 2014). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W 2011 zadebiutował w FIS Cup. 19 sierpnia w Einsiedeln zdobył w tym cyklu pierwsze punkty, zajmując 22. miejsce. We wrześniu 2012 po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zaś pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w zimowej edycji cyklu w lutym 2013 w Brotterode, zajmując 13. miejsce. Dwukrotnie – w 2013 i 2014 roku – startował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 22. i 37. miejsce indywidualnie oraz 7. i 9. drużynowo.

20 września 2014 zajął trzecie miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Ałmaty, przegrywając tylko z Jernejem Damjanem i Reruhi Shimizu. 23 listopada tego samego roku zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 41. miejsce w konkursie w Klingenthal, a 28 listopada w Ruce zdobył pierwsze punkty, zajmując 27. pozycję. W pierwszej połowie sezonu 2014/15 regularnie punktował w tym cyklu, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 14. miejscu, 14 grudnia w Niżnym Tagile. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, zajmując 45. miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

W sezonie 2015/2016 dwa razy wystąpił w indywidualnych zawodach Pucharu Świata, nie zdobywając punktów. Na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016 zajął 33. miejsce indywidualnie i 8. w drużynie. W kolejnych sezonach osiągał gorsze wyniki sportowe. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 23 marca 2019, zajmując 41. pozycję w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim.

Zdobywał medale mistrzostw Rosji. Indywidualnie wywalczył na skoczni normalnej złoto latem 2015 i srebro latem 2014.

W okresie od 7 października 2010 do 7 stycznia 2011 odbywał karę trzech miesięcy zawieszenia za naruszenie przepisów antydopingowych po tym jak w pobranej od niego próbce wykryto ślady stosowania marihuany.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty W. Bojarincewa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Bojarincewa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Bojarincewa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Skoczkowie narciarscy ukarani za doping